Marisolaris är ett släkte av svampar. Marisolaris ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Marisolaris

en:Marisolaris